Beienbach steht für:

Orte:
 Beienbach, Stadtteil von Netphen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Gewässer:
 Beienbach (Sieg) – zwei Zuflüsse der Sieg im Stadtgebiet von Netphen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen; flussabwärts:
 Wüste Beienbach, rechter Zufluss nach Deuz
 Beienbach (Sieg), rechter Zufluss vor Obernetphen
 Beienbach (Wisserbach), rechter Zufluss des Wisserbachs in Steeg, Ortsgemeinde Friesenhagen, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Baienbach